Der Unicodeblock Arabische Präsentationsformen-B (, U+FE70 bis U+FEFF) enthält alle Buchstaben und Vokalzeichen des arabischen Alphabets in isolierter, initialer, medialer und finaler Form. Die Verwendung dieser Zeichen wird vom Unicode-Konsortium nicht empfohlen, stattdessen soll die Schriftart die Verwendung des richtigen Zeichens automatisch erledigen. In diesem Block ist auch die Byte Order Mark (BOM) enthalten. Weitere drei Arabisch-Blöcke sind Arabisch, Arabisch, Ergänzung sowie Arabische Präsentationsformen-A.

Tabelle 
Der am Ende dieses Blocks auftauchende Codepoint U+FEFF dient bei der Datenübertragung als Byte Order Mark. Diese Zeichenfolge wird auch als „breitenloses, nichttrennbares Leerzeichen“ (ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE) verwendet. Es gehört also zur allgemeinen Kategorie Formatierzeichen und hat die bidirektionale Klasse neutrale Begrenzung. Damit gehört es inhaltlich nicht zu den arabischen Präsentationsformen.

Alle anderen Zeichen haben die allgemeine Kategorie „anderer Buchstabe“ und die Bidirektionale Klasse „arabischer Buchstabe“.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 119 kB)

Arabische Schrift